2001: Райан Бриско2003: Франк Перера2005: Камуи КобаясиЕвросерия Формулы-3:2003: Райан Бриско2011: Роберто Мери2012: Даниэль ХункадельяЕврокубок Формулы-Рено 2.0:2005: Камуи КобаясиМеждународный трофей Формулы-3:2011: Роберто МериЧемпионат Европы Формулы-3:2012: Даниэль Хункаделья2013: Раффаэле Марчелло2014: Эстебан Окон2015: Феликс Розенквист2016: Лэнс Стролл2018: Мик ШумахерАльпийская Формула-Рено 2.0:2013: Антонио ФуокоИтальянская Формула-4:2014: Лэнс Стролл2015: Ральф Эрон2018: Энцо Фиттипальди2020: Габриэле МиниGP2:2016: Пьер ГаслиADAC Формула-4:2017:  Юри ВипсФормула-2:2017: Шарль Леклер2020: Мик Шумахер2021: Оскар ПиастриРегиональный европейский чемпионат Формулы:2019: Фредерик Вести2020: Джанлука ПетекофФормула-3:2019: Роберт Шварцман2020: Оскар Пиастри2021: Деннис ХаугерАзиатский чемпионат Формулы-3:2021: Чжоу Гуаньюй
| team titles    = Формула-Абарт:2010Евросерия Формулы-3:2011, 2012Альпийская Формула-Рено 2.0:2013Чемпионат Европы Формулы-3:2013-2018Итальянская Формула-4:2014-2016, 2018GP2 Series:2016ADAC Формула-4:2016-2017Региональный европейский чемпионат Формулы:2019-2020Формула-3:2019-2020Формула-2:2020-2021Азиатский чемпионат Формулы-3:2021
| website = http://www.premapowerteam.com
| folded = 
}}

Prema Powerteam (также Prema Racing) — итальянская автогоночная команда, основанная в 1983 году, и известная своими в выступлениями в многочисленных юниорских соревнованиях. На текущий момент команда участвует в чемпионатах Формула-2 и Формула-3, в Региональном европейском чемпионате Формулы, в Итальянской Формуле-4 и в ADAC Формуле-4.  Команда также имеет тесные связи с Академией Ferrari. База команды расположена в Гризиньяно-ди-Дзокко, в провинции Виченца, Италия. Самые большие последние успехи это победы Пьера Гасли в GP2 в 2016 году, Шарля Леклера в Формуле-2 в 2017 году и Мика Шумахера в Формуле-2 в 2020 году.

История 
Команда была основана в 1983 году Анджело Розином и Джорджо Пикколо. Изначально участвовала в Итальянской Формуле-3. Первое достижение команды стал чемпионский титул Роберто Кольчаго в 1990 году в этом чемпионате. С 2000 по 2007 года Prema Racing была частью программы Toyota Racing по поддержки молодых пилотов. В последующие годы команда становилась партнером и для других команды Формулы-1.  Нынешние пилоты Формулы-1, такие как Шарль Леклер, Лэнс Стролл, Пьер Гасли, Антонио Джовинацци и Эстебан Окон начинали карьеру в молодежных чемпионатах в составе данной команды.

Выступления в текущих сериях

Формула-2

Формула-3

Региональный европейский чемпионат Формулы

Азиатский чемпионат Формулы-3

Итальянская Формула-4 

1 Трофей Итальянской Формулы-4

ADAC Формула-4

Выступления в бывших сериях

Евросерия Формулы-3

Чемпионат Европы Формулы-3

Еврокубок Формулы-Рено 2.0

Формула V8 3.5

Альпийская Формула-Рено 2.0

GP2 Series

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Команды GP2
Команды ФИА Формулы-2
Команды ФИА Формулы-3
Автогоночные команды Италии